Óscar Rojas u Oscar Rojas puede referirse a:

 Óscar V. Rojas (1958-), futbolista chileno.
 Óscar E. Rojas (1979-), futbolista costarricense.
 Óscar A. Rojas (1981-), futbolista mexicano.
 Óscar R. Rojas (1988-), futbolista mexicano.
 Óscar Daniel Rojas Heredia (1990-), futbolista venezolano conocido como Católico Rojas.